Турнір Gippsland Trophy проводився вперше.

Титул виграли Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова, здолавши в фіналі пару Чжань Хаоцін / Латіша Чжань з рахунком 6–3, 7–6(7–4).

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

 Основна сітка 

Gippsland Trophy - Doubles
Gippsland Trophy